Okręty US Navy o nazwie USS "Bass" pochodzącej od ryb bassowatych:
 Pierwszy "Bass" (SF-5) był okrętem podwodnym typu Barracuda, który był, z przerwami, w służbie w latach 1925-1945.
 Drugi "Bass" (SSK-2) był okrętem podwodnym typu Barracuda, który był w służbie w latach 1951-1957.

 Zobacz też USS "Horace A. Bass" (APD-124)

Bass